Небожатко Геннадій Абрамович (1937—1990) — український радянський живописець; член Спілки радянських художників України.
 Небожатко Зоя Геннадіївна (* 1968) — українська художниця; член Київської організації Національної спілки художників України.

Прізвища на -ко